

Cidades
Edna (Kansas)
Edna (Texas)
Edna Bay

Genética
eDNA, o ADN que é coletado de uma variedade de amostras ambientais.

Objetos astronômicos
445 Edna, um asteróide da cintura principal.

Desambiguações de topônimos